В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Nashville 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Наталія Медведєва здобула титул, у фіналі перемігши Сьюзен Слоун 6–3, 7–6(3).

Сіяні гравчині 

  Лейла Месхі (1-ше коло)
  Гелен Келесі (1-ше коло)
  Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
  Клаудія Порвік (1-ше коло)

 Сьюзен Слоун (фінал)
 Лариса Нейланд (1-ше коло)
 Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Бренда Шульц (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Nashville